Der Bocksbeutelweg ist ein ca. 75 km langer Rundwanderweg. Er verläuft in den bayerischen Regierungsbezirken Unter- und Mittelfranken. Sein Namen leitet sich vom Bocksbeutel ab.

Beschreibung 
Da der Bocksbeutelweg ein Rundweg ist, kann die Tour an jedem Ort der Route begonnen werden. Der Weg läuft quer durch das fränkische Mittelgebirge Steigerwald und ist in keine offiziellen Etappen unterteilt. Von Bad Windsheim aus verläuft die Hauptroute (in nordwestlicher Richtung) über die beiden höchsten Berge des Steigerwalds, den Scheinberg und den Hohen Landsberg. Anschließend durchquert der Wanderweg die Orte Ippesheim und Bullenheim, um dann wieder (in östlicher Richtung) in das Mittelgebirge zurückzukehren und den Bullenheimer Berg zu überschreiten. Danach überquert er noch den Iffigheimer Berg, um anschließend durch ein langes Waldstück zu verlaufen. Nach Süden abbiegend durchquert der Bocksbeutelweg dann unter anderem die Orte Sugenheim, Rüdisbronn, Kaubenheim und zuletzt Ipsheim. Der Weg ist beschildert.

Sehenswürdigkeiten 
 Burgruine Hohenlandsberg
 Scheinberg (Höchster Berg des Steigerwalds)
 Schloss Frankenberg
 Bullenheimer Berg
 Kunigundenkapelle (Bullenheim)
 Aussicht über Weinfranken
 Aussichtsturm Iffigheimer Berg
 Aussichtsturm Spielberg
 Freilandmuseum Bad Windsheim
 Altstadt Bad Windsheim
 Burg Hoheneck

Orte am Wanderweg 
 Bad Windsheim
 Oberntief
 Ulsenheim
 Weigenheim
 Ippesheim
 Bullenheim
 Sugenheim
 Rüdisbronn
 Kaubenheim
 Ipsheim
 Lenkersheim

Quelle: BayernAtlas

Siehe auch 
 Liste von Wanderwegen in Deutschland

Einzelnachweise 

Wanderweg in Bayern
Geographie (Steigerwald)